Agalmatidae är en familj av nässeldjur. Agalmatidae ingår i ordningen Siphonophora, klassen hydrozoer, fylumet nässeldjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Agalmatidae 29 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Hydrozoer
Agalmatidae